Chester County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Chester County (Pennsylvania)
 Chester County (South Carolina)
 Chester County (Tennessee)
 Chesterfield County (South Carolina)
 Chesterfield County (Virginia)